De Russische kampioenschappen langlaufen is een jaarlijkse langlaufwedstrijd georganiseerd door de Russische langlauffederatie.

Geschiedenis

Pre-Sovjet periode 
Het Russisch kampioenschap werd voor het eerst gehouden in 1910, later tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd jaarlijks gehouden. Het werd niet georganiseerd in de jaren 1915-1919 in verband met de Eerste Wereldoorlog en de Burgeroorlog. In 1921 namen vrouwen voor het eerst deel aan het toernooi.

Russische periode  
Sinds 1992 wordt jaarlijks het Russische skikampioenschap gehouden.

Sinds 2007 worden alle evenementen, behalve de 50 km voor dames en 70 km voor heren, in dezelfde week en stad georganiseerd. De langlaufmarathons worden twee weken later afzonderlijk gehouden (sinds 2008 - regelmatig in Apatity en Montsjegorsk). Tot 2006 werden de verschillende disciplines op verschillende tijdstippen en in verschillende steden georgansieerd, bijvoorbeeld in het seizoen 2004/05, werd een deel van de toernooi gehouden in december in Rybinsk en de rest in maart-april in Syktyvkar en Ukhta.

Kampioenschappen

Medaillewinnaars

Mannen

15 km

Dubbele achtervolging/Skiatlon

50 km 

De 50 km vindt plaats met massastart, tenzij anders vermeld.

70 km 

De 70 km vindt plaats met massastart, tenzij anders vermeld.

Individuele sprint

Teamsprint

4 x 10 km estafette

Vrouwen

10 km

Dubbele achtervolging/Skiatlon

30 km 

De 30 km vindt plaats met massastart, tenzij anders vermeld.

50 km 

De 50 km vindt plaats met massastart, tenzij anders vermeld.

Individuele sprint

Teamsprint

4 x 5 km estafette

Zie ook 
 Russische Ski Cup

Externe links 
 De geschiedenis van de competitie. Ski Federatie van Rusland

Langlaufen naar land
Sportevenement in Rusland